Coleta Seletiva Solidária é uma estratégia governamental brasileira que busca a construção de uma cultura institucional para um novo modelo de gestão de resíduos, no âmbito da administração pública federal, direta e indireta, somada aos princípios e metas estabelecidos pela Agenda Ambiental da Administração Pública Federal (A3P).

Ver também
Coleta seletiva
Catadores

Ligações externas
Governo Brasileiro – Portal do Programa de Coleta Seletiva Solidária

Secretaria de Estado do Ambiente e Instituto Estadual do Ambiente – Portal do Programa de Coleta Seletiva Solidária do Rio de Janeiro

Reciclagem